Чемпіон УРСР 1962 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Авангард» Харків та «Шахтар» Донецьк, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 39 команд, що були розбиті на три групи. Дві найкращі команди кожної з груп виходили до фінального, де у двоколовому турнірі розігрували звання чемпіона УРСР. Інші команди також у стикових матчах, але в одне коло, розігрували фінальні місця чемпіонату у турнірах за 7—17, 18—28 та 29—39 місця.

Результати

1-ша зона

2-га зона

3-тя зона

Фінал

За 1-6 місця

За 7-17 місця

За 18-28 місця

За 29-39 місця 

«Трудові резерви» Луганськ — чемпіон УРСР сезону 1962 року, а одеський «Чорноморець» та запорізький «Металург» також отримали путівку до другої групи класу «А» на наступний сезон.

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1962 на ukr-football.org.ua 

62
УРСР
1962 в українському спорті